Il doppio del St. Petersburg Open 2007 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Simon Aspelin e Todd Perry erano i detentori del titolo, ma Aspelin non ha partecipato.
Solo Perry ha partecipato facendo coppia con Jürgen Melzer, ma Daniel Nestor e Nenad Zimonjić li hanno battuti in finale 6–1, 7–6(3).

Teste di serie

  Daniel Nestor /  Nenad Zimonjić (campioni)
  Jonas Björkman /  Maks Mirny (quarti)

  Lukáš Dlouhý /  Pavel Vízner (semifinali) 
  Jürgen Melzer /  Todd Perry (finale)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni
 

St. Petersburg Open 2007
ATP Tour 2007